Plaats in Indonesië
 Tebat Karai (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Tebat Karai (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu